Новый Двор — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новый Двор — деревня в Малоритском районе Брестской области.
 Новый Двор — агрогородок в Пинском районе Брестской области.
 Новый Двор — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Новый Двор — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Новый Двор — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Новый Двор — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Новый Двор — агрогородок в Свислочском районе Гродненской области.
 Новый Двор — агрогородок в Щучинском районе Гродненской области.
 Новый Двор — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Новый Двор — агрогородок в Новодворском сельсовете Минского района Минской области.
 Новый Двор — деревня в Шершунском сельсовете Минского района Минской области.
 Новый Двор — деревня в Щомыслицком сельсовете Минского района Минской области.
 Новый Двор — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Новый Двор — упразднённая деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Польша 
 Новый Двор — название города Новы-Двур-Мазовецки в период принадлежности Российской Империи
 Новый Двор — название деревни Новы-Двур в период принадлежности Российской Империи

Россия 
 Новый Двор — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Новый Двор — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Новый Двор — деревня в Ефремовском районе Тульской области.

Украина 
 Новый Двор — село в Турийском районе Волынской области.